Холя́зинский сельсовет — сельское поселение в Большемурашкинском районе Нижегородской области Российской Федерации.

Административный центр — село Холязино.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
 п. Согласие (упразднён 27 апреля 1976 года)
 д. Витания (упразднена 22 октября 1979 года)
 д. Дубровка
 д. Сосновка

Ссылки

Примечания 

Муниципальные образования Большемурашкинского района
Сельские поселения Нижегородской области